Санево — название населённых пунктов в России:

 Санево — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Санево — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Санево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.